Зеленянка — название населённых пунктов на Украине:

 Зеленянка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Зеленянка — село в Немировском районе Винницкой области.